Таборка — река в России, протекает в Оханском районе Пермского края. Устье реки находится в 572 км по правому берегу Воткинского водохранилища на Каме. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки в 16 км к северо-западу от города Оханск. Генеральное направление течения — север, притоки — Талая (правый); Пряминка (левый). В среднем течении река протекает деревню Заполье, впадает в Воткинское водохранилище у деревень Шаркан и Таборы.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014332
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101433
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Камы, впадающие в Воткинское водохранилище
Реки Оханского района